Eduardo Cuitiño hace referencia a varios artículos:

 Eduardo Cuitiño (actor), actor y director de teatro argentino:
 Eduardo Cuitiño (escritor), ensayista y matemático uruguayo;